Adam de Vos – ciclista su strada canadese
 Arnold de Vos – poeta olandese
 Cornelis de Vos – pittore fiammingo
 Jason de Vos – ex calciatore canadese
 Kim De Vos – ex cestista belga
 Maarten de Vos – pittore fiammingo
 Paul de Vos – pittore fiammingo
 Robbert de Vos – calciatore olandese
 Simon de Vos – pittore, incisore e collezionista d'arte fiammingo
 Willem de Vos – pittore olandese
 Willem de Vos – microbiologo e accademico olandese